Анри́ Шамбе́р-Луа́р (; р.16 апреля 1945, Руан) — один из крупнейших французских востоковедов, специалист по литературе Индонезии, ученик Дени Ломбара.

Краткая биография
Закончил полный курс  Высшей школы социальных наук, включая магистратуру по проблемам современной литературы (1970) (там же в 2003 году получил звание профессора) и одновременно изучал индонезийский язык в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (1967).  Под руководством Дени Ломбара защитил в 1973 году в Парижском университете докторскую диссертацию о творчестве индонезийского писателя Мохтара Лубиса.  

С 1971 года – сотрудник  Французской школы Дальнего Востока. В 1971-1976, 1980-1986, 1994-1999 гг. работал в Индонезии. В 2003 - 2013 гг. возглавлял отдел исследований Института. В 2013-2015 гг. являлся научным сотрудником Академии малайских исследований Университета Малайя (Куала-Лумпур).
. В 1974-2017 был членом редколлегии журнала "Аршипель" (Архипелаг). 

Написал более 100 научных работ, осуществил публикацию ряда литературных памятников индонезийской словесности и переводов индонезийских писателей на французский язык, подготовил и издал словарь индонезийского молодёжного сленга (прокем).

Основные труды
1974 Mochtar Lubis: une vision de l'Indonésie contemporaine, Paris : EFEO, 354 p.
1980 Hikayat Dewa Mandu. Epopée malaise.I. Texte et Présentation, Paris : EFEO, 358 p. Réédition partielle : Hikayat Dewa Mandu, Jakarta: Dep. P. & K., Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 296 p.)
1982 Syair Kerajaan Bima («Le Poème du Royaume de Bima »), Jakarta : EFEO, 246 p.
1985 Ceritera Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa (« Histoire de l'origine des djinns et des dieux »), Bandung : Angkasa-EFEO, 177 p.
1988 (Avec Prathama Rahardja), Kamus Bahasa Prokem (« Lexique de l'argot Prokem »), Jakarta : Grafitipers, 98 p. Nouvelle édition, révisée et augmentée, Kamus Bahasa Prokem. Edisi yang diperbaharui, Jakarta : Grafiti, 1990, 177 p.
1995 Henri Chambert-Loir ; Claude Guillot Le culte des saints dans le monde musulman. Paris : École française d'Extrême-Orient, Études thématiques. 389 p.
1999 (Avec Oman Fathurahman), Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia, World Guide to Indonesian Manuscript Collections, Jakarta : EFEO–Yayasan Obor Indonesia, 316 p.
1999 (Avec Siti Maryam Salahuddin), Bo’ Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima, Jakarta: EFEO – Yayasan Obor Indonesia, lxix-642 p.
2004 Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah (« Le Royaume de Bima dans la littérature et dans l'histoire »), Jakarta : EFEO – Kepustakaan Populer Gramedia, 414 p.
2009 Sapirin bin Usman, Hikayat Nakhoda Asik; Muhammad Bakir, Hikayat Merpati Mas (« Histoire de Nakhoda Asik par Sapirin bin Usman et Histoire de Merpati Mas par Muhammad Bakir »), Jakarta : Masup Jakarta – EFEO – Perpustakaan Nasional RI, 334 p.
2010 Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Bima (« Religion et diplomatie : Fragments de l'histoire de Bima ») (avec la collaboration de Massir Q Abdullah, Suryadi, Oman Fathurahman, Maryam Salahuddin). Jakarta : KPG.
2010 Henri Chambert-Loir (ed.), Sadur. Sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia. Jakarta/Bandung: Kepustakaan Populer Gramedia, École franςaise d'Extrême-Orient, Forum Jakarta-Paris, Pusat Bahasa, Universitas Padjadjaran, 1160 p. 
2011 Sultan, Pahlawan dan Hakim lima teks Indonesia lama. Seri Naskah dan Dokumen Nusantara. Jakarta : Penerbit KPG, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, École francaise d'Extrême-Orient, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 180 h.
 2011 Henri Chambert-Loir, Hasan Muarif Ambary (ed). Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 645 h.
2013 Katalog Naskah Pecenongan Koleksi Perpustakaan Nasional. Sastra Betawi Akhir Abad ke-19. - Jakarta: Perpurstakaan Nasional Republic Indonesia.

Переводы с индонезийского на французский
1975 Ajip Rosidi, Voyage de Noces (roman), Paris: Puyraimond, 277 p. Réédition (traduction révisée) : Jakarta, Forum Jakarta-Paris, 2010.
1976 Ramadhan K.H., Priangan la Jolie (poèmes), Bandung: Jeihan, 39 p. Réédition in Ramadhan K.H., Priangan si Jelita; Songs of Praise to Sunda, West Java; Priangan la jolie; Priangan, Herrliches Land, Magelang, Indonesiatera, 2003, p. 79-115.
1986 (Avec W. Arifin), J. Dumarçay, Candi Sewu dan Arsitektur Agama Buda di Jawa Tengah (« Le Candi Sewu et l'architecture bouddhique de Java Centre »), Jakarta : Puslit Arkenas, XX-148 p.
1991 (Avec D. Lombard et al.), Babouin et autres nouvelles de Malaisie, Genève : Olizane, 257 p.
1992 (Avec Eliane Chambert-Loir), Umar Kayam, Javanaises (nouvelles), Paris : Picquier, 134 p.
1992 (Avec Eliane Chambert-Loir), Putu Wijaya, Télégramme (roman), Paris : Picquier, 152 p.
1993 (Avec D. Lombard), Pramoedya Ananta Toer, La vie n'est pas une foire nocturne (nouvelles), Paris : Gallimard, 227 p.
1996 (Avec Winarsih Arifin), C. Guillot et al., Banten Sebelum Zaman Islam, Jakarta : Puslit Arkenas-EFEO-Bentang, 234 p.
2001 Ajip Rosidi (éd.), Poèmes soundanais: Anthologie bilingue, Jakarta : Pustaka Jaya, 178 p.
2002 (En collaboration), Sitor Situmorang, Paris la Nuit: Sajak-sajak Sitor Situmorang dalam bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Perancis (« Poèmes en édition bilingue »), Jakarta : Forum Jakarta-Paris & Komunitas Bambu, lxiv-262 p.
2003 Ajip Rosidi, Salim, un peintre indonésien à Paris, Jakarta : Pustaka Jaya, 108 p.

Примечания

Ссылки 
 L'Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) 

Учёные Франции
Востоковеды Франции